Stinstedt ist der Name

 einer Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Börde Lamstedt im Landkreis Cuxhaven, siehe Stinstedt
 einer Ortschaft der Einheitsgemeinde Loxstedt im selben Landkreis, siehe Stinstedt (Loxstedt)